Pizza steht für
 Pizza, würzig belegtes Fladenbrot aus einfachem Hefeteig aus der italienischen Küche
 Oronym Pizza, Kollektivplural zu Piz (rätoromanisch für Spitze), in etwa wiederzugeben mit Gespitz:
 Pizza Grossa, Berg östlich von Savognin im Kanton Graubünden in der Schweiz
Siehe auch:
Piza